Udatschne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Udatschne
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Udatschne (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Udatschne (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Udatschne (Melitopol)